Mougel est un nom propre.

Prénom et patronyme 
 Mougel est un prénom français rare des  et  et un patronyme français très fréquent dans l'est de la France, en particulier dans le département des Vosges où il est apparu.

Personnalités 

 Sans rapport avec les Vosges
 Mougel, un chef des Huns de Crimée ayant combattu le général byzantin Baduaire en 528

 D'origine vosgienne
 Dieudonné Eugène Mougel dit Eugène Mougel Bey, (1808-1890), ingénieur en chef des ponts et chaussées français dans l'administration égyptienne, qui construisit avec Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds le Barrage du Caire sur le Nil et participa comme directeur général aux travaux du percement du Canal de Suez
 Jean-Baptiste Mougel (1829-1902), un ornithologue vosgien de Vagney
 Charles Mougel, dit Charles Mougel-Bey (né à La Bresse (Vosges) le  et mort à Biarritz le ), un directeur français de l’École normale du Caire
 Dom Ambroise Marie Mougel ou Dom Ambrose Mary Mougel ou Dom Ambrosius Maria Mougel (né Jean-Baptiste Mougel le  à Dommartin-aux-Bois dans les Vosges, mort le  au monastère St Hughs de Parkminster), un chartreux de Parkminster (Cowfold, Angleterre), auteur de publications religieuses, notamment dans The Catholic Encyclopedia
 Charles Mougel (1873-1903) : poète, auteur dramatique, humoriste et publiciste français dont les ancêtres sont de Bourg-Bruche
 Jean Mougel (1919-2004), maire de la Bresse (1959-1965) et auteur de La petite Nèratte, roman historique sur les Hautes-Vosges (1985)
 François-Charles Mougel (1947-), un historien et professeur d’Histoire contemporaine à l'IEP de Bordeaux
 Roger Mougel (?-2011), créateur de l'entreprise de fabrication de modèles réduits de trains CEMP/Mougel basée à Bresles dans l'Oise puis dans le sud de la France
 Yvon Mougel (1955-), biathlète français originaire de La Bresse dans les Vosges
 Daniel Mougel (1957-), skieur alpin françaisoriginaire de La Bresse dans les Vosges
 Francis Mougel (1960-), biathlète français originaire de Cornimont dans les Vosges, frère du précédent
 Sarra Mougel (née au , une sociologue, chercheuse et maître de conférences en Sciences de l'éducation au CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux) à l'Université Paris-Descartes, auteure de livres et d'articles sur les sciences sociales dans des revues scientifiques
 Jean-Marc Mougel (né le -), un skieur français de combiné nordique
 Claire Mougel (1986-), athlète française
 Laurie Mougel, (1988-), skieuse alpine française, spécialiste de l'épreuve du slalom (fille de Daniel Mougel, skieur de l’équipe de France de slalom dans les années 1980, originaire de La Bresse dans les Vosges)
 François Mougel (1982-), photographe de Nantes
 Adrien Mougel (1988-), fondeur français originaire de La Bresse dans les Vosges
 Gustavo Mougel (1993-), un candidat du concours de chant , équivalent argentin de l'émission de télévision The Voice, la plus belle voix. Il est éliminé en demi-finale de la  en 2012.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français